Vigo har flere betydninger:
 Vigo – spansk by i Galicien i det nordvestlige Spanien
 Rema 1000#Vigo – Deleøkonomisk udbringningsordning i supermarkedskæden Rema 1000